Kuggsund kan syfta på:
 Kuggsund, Borgå – ett sund i Borgå stad Nyland
 Kuggsund, Saltvik – ett sund i Saltviks kommun Åland